Хаммерштейн-Экворд:
 Курт фон Хаммерштейн-Экворд (1878—1943) — немецкий генерал-полковник.
 Кунрат фон Хаммерштейн-Экворд (1918—2007) — сын Курта фон Хаммерштейн-Экворда, участник заговора против Гитлера 20 июля 1944 года.
 Людвиг фон Хаммерштейн-Экворд (1919—1996) — сын Курта фон Хаммерштейн-Экворда, участник заговора против Гитлера 20 июля 1944 года.
 Франц фон Хаммерштейн-Экворд (1921—2011) — сын Курта фон Хаммерштейн-Экворда, общественный деятель, теолог.